12-й отдельный гвардейский разведывательный артиллерийский  Краснознамённый дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 12-й огв.радн РГК.

История 

Преобразован из  399-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона 8 марта 1943 года года в составе 69-й армии  Воронежского фронта.

В действующей армии с 8.3.1943 по 05.06.1944.

В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах артиллерии соединений и объединений  1-го Украинского фронта.
5 июня 1944 года в соответствии с приказом НКО СССР от 16 мая 1944 года №0019, директивы заместителя начальника Генерального штаба РККА от 22 мая 1944 г. №ОРГ-2/476 12-й огв. радн обращён на формирование 24-й гв. пабр  60-й армии.

 Состав 

Штаб
Хозяйственная часть
1-я батарея звуковой разведки (1-я БЗР)
2-я батарея звуковой разведки (2-я БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки (ВЗОР)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
хозяйственный взвод

 Подчинение 

 Командование дивизиона  Командир дивизионагв. майор, гв. подполковник Гвозданный Дмитрий ЕфимовичНачальник штаба дивизионагв. капитан Баринов Виктор Иванович
гв. ст. лейтенант, гв. капитан Апальков Николай ЕрмиловичЗаместитель командира дивизиона по политической частигв. капитан Зализняк Даниил ФилипповичПомощник командира дивизиона по снабжениюгв .капитан Тарасенко Павел Тимофеевич

 Командиры подразделений дивизиона  Командир 1-й БЗРгв. ст. лейтенант Музыченко Дмитрий МатвеевичКомандир 2-й БЗРгв. капитан  Александров Михаил Александрович
гв. капитан  Рубис Николай СемёновичКомандир БТРгв. ст. лейтенант Филькинштейн Владимир ПетровичКомандир ВЗОРгв. ст.  лейтенант Хоренков Андрей ВасильевичКомандир ФГВгв. лейтенант Минаев''' Владимир Михайлович

Награды и почётные наименования

Примечания

Литература

Ссылки 
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/271027-sbornik-prikazov-narodnogo-komissara-oborony-sssr-1941-1944-o-preobrazovaniyah-chastey-i-soedineniy-krasnoy-armii-v-gvardeyskie#mode/inspect/page/115/zoom/4
  

Воинские части и формирования, созданные в 1942 году

Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны